Ismail Rafaat (1908. január 1. – ?) egyiptomi labdarúgó-középpályás.

1908-ban született személyek
Egyiptomi labdarúgók
Az FC Sochaux-Montbéliard labdarúgói
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgó-középpályások